Кичка — может означать:

 Кичка — старинный женский головной убор.
 Кичка — возвышенное место на носу судна.
 Кичка (приток Осуги) — река.

См. также 
 Кика